Oberliga Nord (1947-1963)
 Oberliga Nord (1974-1994)
 Oberliga Nord (2004-2008)